

События 
 Консулы имп. Грациан (II раз) и Секст Клавдий Петроний Проб.
 Валент прибыл в Антиохию. Раскрыт заговор против него нотария Феодора. Следствие и жестокая расправа над заговорщиками и подпавшими под подозрение. Поддерживает епископа Антиохии арианина Эвзоя. Расправа над многими христианами.
 Каппадокия разделена на две области. Епископ Тианский Анфим, ранее подчинявшийся Василию, стал самостоятельным митрополитом.
 371—397 — Епископ Тура св. Мартин (ок.316-397).
 Шапур вновь двинулся на Армению и Грузию, но с помощью отряда римлян разбит и признал Папа царём Армении.
 Военный переворот в Восточной Цзинь.
 Неудачное покушение на хана Шеигяня.
 Войско Пэкче осаждает Пхеньян, столицу Когурё.
 Дзиравское сражение.

Родились 
 Валентиниан II, номинальный римский император.

Скончались 
 Эвсебий, епископ Верцельский.
 Святой Люцифер из Кальяри

См. также

Примечания